Flamingo ist:
 eine Vogelfamilie, siehe Flamingos

 GSM Flamingo, ein Sportcoupé der Glass Sport Motors
 Flamingo, historischer Name für den Kranich (Sternbild)
 ein Hotel und Casino in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada, siehe Flamingo Las Vegas
 ein Ort in Florida, siehe Flamingo (Florida)
 ein Ort in Costa Rica, siehe Flamingo (Costa Rica)
 eine Doo-Wop-Band, siehe The Flamingos
 HMS Flamingo (L18), Sloop der Royal Navy
 Udet U 12 „Flamingo“, deutsches Flugzeug
 SIAT 223 Flamingo, deutsches Flugzeug
 S-G-P Flamingo, österreichisches Flugzeug
 De Havilland DH.95 Flamingo, britisches Passagierflugzeug
 ein Flammpanzer, siehe Panzerkampfwagen II
 Flamingo (Fernsehserie), Schweizer Fernsehserie (2004)
 Flamingo (Lied) von Theodor Grouya (Text: Edmund Anderson)

Siehe auch
 Flamingo Beach
 Flamingo Kid, US-amerikanische Komödie (1984)
 Flamingo Road (Fernsehserie), US-amerikanische Seifenoper der 1980er Jahre
 Flamingo International Airport, Flughafen auf der Insel Bonaire
 Flamingo-Blume
 Flamingobrunnen
 Flamingo-Färbung
 The Flamingos, US-amerikanische Gesangsband der 1950er und 1960er Jahre